Rúdnik kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Límni Cheimadítida, sjö, Västra Makedonien, 
 Anárgyroi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar